Centro může v různých románských jazycích označovat středovou část:
 Centro (portugalský region)
 Centro (Tabasco) v Mexiku
 Centro (Madrid)
 Centro (Rio de Janeiro)
 Centro Habana

Podobné názvy 
 Centrum

Externí odkazy